Verein für Feuerbestattung ist die Bezeichnung für folgende für Leichenverbrennung und zumeist Urnenbeisetzung engagierte Vereine zur Feuerbestattung

 Verein für Feuerbestattung (Berlin), 1874 in Berlin gegründet
 Verein für Feuerbestattung (Hannover), 1896 in Hannover gegründete und mit zahlreichen Filialvereinen bald zweitgrößte Organisation in Preußen